Хрусталёва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 
 Хрусталёва, Марина Александровна (род. 1978) — российский менеджер в сфере культуры, журналист, переводчик, куратор и общественный деятель.
 Хрусталёва, Мария Сергеевна (род. 1987) — российская баскетболистка.